NAU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Nauru.
 Northern Arizona University

Glej tudi 

Kratice